Gunung Barani (Panyabungan), een plaats in Indonesië
Gunung Barani (Barumun), een plaats in Indonesië